Köbner bzw. Koebner ist der Familienname folgender Personen: 

 Andreas Köbner (* 1951), deutscher Komponist, der vor allem Filmmusik schreibt
 Franz Wolfgang Koebner (1887–1978), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Heinrich Köbner (1838–1904), deutscher Hautarzt, beschrieb das Köbner-Phänomen (isomorpher Reizeffekt)
 Julius Köbner (Julius Johannes Wilhelm Köbner, ursprünglich Salomon Købner; 1806–1884) gehörte zu den Gründungsvätern der deutschen Baptisten
 Otto Max Köbner (1869–1934), deutscher Verwaltungsjurist und Hochschullehrer
 Richard Koebner (1885–1958), deutscher Historiker
 Siegfried Ernst Koebner (1844–1903), deutscher Journalist
 Thomas Koebner (* 1941), deutscher Publizist und Leiter des Seminars für Filmwissenschaft an der Universität Mainz